

Persone  
 Mariano di Jacopo detto il Taccola – artista del Rinascimento
 Giuliano Taccola – calciatore
 Marcello Taccola – calciatore
 Limbergo Taccola – calciatore
 Romano Taccola – calciatore
 Mirko Taccola – calciatore

Altro 
 Taccola – nome comune del corvide Coloeus monedula
 Taccola – varietà macrocarpon della specie botanica Pisum sativum
 U.S. Urbino Taccola – squadra di calcio dilettantistica di Uliveto Terme (PI)